— бренд, принадлежащий Sony Interactive Entertainment и включающий в себя серию стационарных и портативных игровых консолей (также используемых как домашние кинотеатры), игровых контроллеров и онлайн-сервисов. Первая модель игровой приставки была выпущена в декабре 1994 года в Японии.

Первой консоли PlayStation менее чем за десять лет удалось быстрее всех в истории cреди игровых приставок достигнуть отметки в 100 миллионов проданных единиц. Её преемница, PlayStation 2, была выпущена в 2000 году. Эта консоль стала самой продаваемой игровой приставкой в истории на данный момент: к концу 2012 года она была продана более 155 миллионов раз, а к середине 2020 уже более 157 миллионов. Следующая консоль Sony, PlayStation 3, была выпущена в 2006 году. К марту 2017 года было продано более 87 миллионов этих устройств. PlayStation 4 была выпущена в 2013 году. В первый же день после запуска продаж данной консоли её приобрело более одного миллиона человек. Следующая консоль в данной серии, PlayStation 5, вышла в ноябре 2020 года, и на момент февраля 2022 года было куплено 18 миллионов копий.

Первая портативная игровая консоль в линейке — PlayStation Portable или PSP вышла в конце 2004 года, а к марту 2012 года её продажи достигли отметки в более чем 76 миллионов устройств по всему миру. PlayStation Vita, вторая и последняя на данный момент портативная консоль от Sony была выпущена в 2011 году. Её поддержка была прекращена в 2019 году. Основной серией контроллеров, используемых в консолях PlayStation, является DualShock. Для PlayStation 5 стал использоваться контроллер DualSense.

Помимо различной техники бренд PlayStation включает в себя и онлайн-сервис PlayStation Network, насчитывающий по состоянию на декабрь 2019 года 103 миллиона активных пользователей ежемесячно. Он включает в себя сервис цифровой дистрибуции PlayStation Store, а также сервис платной подписки PlayStation Plus.

Под эгидой PlayStation выпускаются и сами игры, так как Sony Interactive Entertainment является владельцем многих студий-разработчиков. Данные игры предназначены только для консолей Sony. Семейство домашних консолей под брендом PlayStation стало самым продаваемым в мире, за что 3 декабря 2019 года, на 25-летие с выхода первой консоли, были включены в «Книгу рекордов Гиннесса». На момент включения в мире было продано свыше 450 миллионов консолей PlayStation.

История

Происхождение 
Главным лицом, отвечающим за создание игровых консолей PlayStation, является Кэн Кутараги, который был одним из руководителей в компании Sony. Позднее Кутараги получил известность как «отец PlayStation».

В 1988 году началась разработка первой консоли. Изначально она была совместным проектом компаний Nintendo и Sony по созданию CD-ROM привода для приставки Super Nintendo. Sony представила версию Super Nintendo со встроенным приводом CD-ROM, которая получила название Play Station (также известную как SNES-CD или Super Famicom) на выставке Consumer Electronics Show в 1991 году, однако через день после этого Nintendo объявила, что прервёт своё сотрудничество с Sony. Соглашение между компаниями было расторгнуто после того как они не смогли прийти к соглашению о распределении доходов. Разрыв партнёрства разозлил президента Sony Норио Огу, который решил создать собственную игровую консоль. Кутараги возглавил разработку данного проекта.

Несмотря на завершённое сотрудничество, отношения между Nintendo и Sony не закончились. Nintendo предложила Sony участвовать в создании чего-либо в «неигровой области», однако данное предложение было отклонено. Он столкнулся с критикой в свой адрес из-за ​​работы над PlayStation внутри совета директоров компании Sony, так как те не были заинтересованы в работе с индустрией видеоигр. Для решения судьбы проекта PlayStation в июне 1992 года была проведена встреча, на которой присутствовали президент компании Норио Ога и члены совета директоров Sony. На встрече Кутараги представил запатентованную систему на основе CD-ROM, которая позволяла запускать на приставке видеоигры с трёхмерной графикой. По итогу данной встречи Ога решил продолжить работу над данным проектом, однако из-за отсутствия поддержки со стороны большинства присутствовавших на встрече, а также широко распространённого негативного отношения к проекту со стороны руководителей Sony Кутараги и его команда перешли под контроль Sony Music.

При разработке консоли возникала неопределённость в отношении того, какая графика должна была использоваться на PlayStation: 2D или 3D, однако после успеха 3D-игры Virtua Fighter от компании Sega Sony приняла решение о движении именно в эту сторону.

Оригинальный логотип PlayStation был разработан дизайнером Манабу Сакамото. Он использовал четыре основных цвета в этом логотипе: красный, жёлтый, зелёный и синий. Помимо цветного логотипа, Сакамото также разработал и чёрно-белый логотип на основе того же дизайна, который был использован компанией Sony впоследствии.

Формирование Sony Computer Entertainment 
В Sony Music Entertainment Кутараги тесно сотрудничал с некоторыми сотрудниками этой компании, что впоследствии переросло в образование Sony Computer Entertainment 16 ноября 1993 года. В 1993 году, после нескольких лет разработки, проект PlayStation получил одобрение от руководителей Sony.

После демонстрации технологий и плана развития новой консоли от Sony разработчикам игр в 1994 году многие из них стали задумываться о работе с данной платформой, в том числе и такие компании, как Electronic Arts и Namco. Одним из основных факторов, который привлёк разработчиков к платформе, стало использование 3D-графики и технологии CD-ROM, которая была намного дешевле и проще в изготовлении по сравнению с консолями Nintendo, которые использовали картриджные системы. В конечном итоге оригинальный PlayStation появился в японских магазинах в декабре 1994 года и разошёлся высоким тиражом благодаря более низкой цене в сравнении с конкурентами. Популярность консоли в Японии распространилась и по всему остальному миру.

Стационарные консоли

PlayStation 

Оригинальная PlayStation или PlayStation 1 была выпущена 3 декабря 1994 года в Японии, в США приставка появилась 9 сентября 1995 года. Она стала частью пятого поколения игровых систем. Впоследствии консоль вышла в специальной чёрной окраске под названием Net Yaroze. В 1999 году Sony выпустила PocketStation — периферийное устройство для оригинальной PlayStation.

7 июля 2000 года была выпущена PS one, которая являлась уменьшенной версией PlayStation. Из-за своей доступности PS One превосходил по продажам все остальные консоли на рынке в течение некоторого времени. К марту 2007 года года продажи PS one в общей сложности составили более 28 миллионов устройств.

PlayStation 2 

PlayStation 2 была выпущена в 2000 году. Является частью шестого поколения игровых систем и обладает обратной совместимостью с большинством игр первой PlayStation. Эта консоль стала самой продаваемой стационарной консолью в мире, разойдясь тиражом в более чем 155 миллионов устройств по состоянию на 2012 год. 29 ноября 2005 года PS2 стала самой быстрой игровой консолью, достигшей результата в 100 миллионов проданных штук. Этот результат был достигнут за 5 лет и 9 месяцев с момента запуска продаж, что позволило PS2 обойти своего предшественника PS1, которому для достижения данного результата понадобилось 9 лет и 6 месяцев. Производство данной консоли в Японии было прекращено 28 декабря 2012 года, а 4 января 2013 года Sony подтвердила, что производство PlayStation 2 прекращено по всему миру. Тем самым, PS2 выпускалась почти 13 лет, это один из самых длинных жизненных циклов в истории игровой индустрии.

Через четыре года после выпуска PlayStation 2 компания Sony выпустила улучшенную версию этой консоли — PlayStation 2 Slimline. По сравнению со своим предшественником Slimline был меньше, тоньше, тише, а также имел встроенный порт Ethernet. В 2007 году данная консоль была обновлена. В 2008 году Sony выпустила ещё одну ревизию Slimline, в которой блок питания был перемещён в корпус самой приставки.

PlayStation 3 

Осенью 2006 года в Японии были начаты продажи консоли седьмого поколения под названием PlayStation 3. С самого момента выпуска приставкой поддерживается большинство игр консолей предыдущих поколений. PS3 стала первой консолью в серии, которая представила технологию отслеживания положения контроллера в пространстве. Помимо этого PlayStation 3 может проигрывать диски формата Blu-ray Disc. Изначально PS3 поставлялся с объёмом жёсткого диска в 20 или 60 гигабайт, однако впоследствии размер памяти консоли увеличили до 500 гигабайт. На ноябрь 2013 года было продано более 80 миллионов консолей PlayStation 3 по всему миру.

В 2009 году PlayStation 3 была переиздана под названием PlayStation 3 Slim. Она стала компактнее, тише, легче, а также потребляет меньше энергии, чем предыдущие модели. Кроме того, консоль оснащена переработанной системой охлаждения и новой микропроцессорной архитектурой Cell. Менее чем за месяц после начала продаж было продано более миллиона приставок PS3. PlayStation 3 Slim также имеет порт HDMI. В 2012 году вышла ещё одна обновлённая версия консоли под названием PlayStation 3 Super Slim. Она стала меньше и легче предыдущей версии. Оснащается жёстким диском объёмом в 500 гигабайт.

PlayStation 4 

Официальный анонс PlayStation 4 состоялся на конференции PlayStation Meeting в феврале 2013 года, продажи начались в ноябре этого же года в США, Европе, Южной Америке, России и Австралии, в феврале 2014 года — в Японии.

В отличие от своей предшественницы PlayStation 3, основанной на микропроцессорной архитектуре Cell, приставка использует гибридный процессор компании AMD на основе x86-64 пиковой производительностью 1,84 терафлопс. Входящий в комплект игровой контроллер DualShock 4 примечателен наличием встроенного тачпада. Консоль работает под управлением операционной системы Orbis, являющейся модифицированной версией FreeBSD 9.0. Приставка позиционируется компанией именно как игровое устройство, а не как домашний медиацентр. На конец 2018 года по всему миру было продано более 91 миллиона консолей PlayStation 4 и 876 миллионов игр для них.

Осенью 2016 года Sony выпустила две новые аппаратные версии приставки: PlayStation 4 Slim, обладающую уменьшенными габаритами, и PlayStation 4 Pro, оснащённую более мощными основным и графическим процессором с расчётом на возможность вывода изображения и потокового видео в разрешении 4K.

PlayStation 5 

PlayStation 5 стала новой игровой консолью в серии PlayStation и преемницей PlayStation 4. На CES 2020 Sony представила официальный логотип новой консоли.

Консоль будет использовать модифицированный 8-ядерный/16-поточный процессор на основе микроархитектуры AMD Zen 2. В качестве графики будет использован модифицированный чип AMD Navi построенный на микроархитектуре RDNA 2(второго поколения). И центральный, и графический процессоры созданы на новом тех. процессе 7 нм. Также PS5 будет комплектоваться SSD-накопителем повышенной пропускной способности.

Контроллер PlayStation 5 получил новое название — DualSense. Журналист Wired Питер Рубин отметил, что геймпад немного тяжелее своих предшественников, и что в нём есть небольшое отверстие, вероятно, для микрофона, а также разъём USB Type-C для зарядки. Другой характерной особенностью контроллера являются «адаптивное нажатие» курков — кнопок L2 и R2 на задней стороне геймпада: у разработчиков игр должна быть возможность программно регулировать сопротивление этих кнопок при нажатии.. Помимо этого он будет иметь более сильную тактильную отдачу в зависимости от ситуации игрового процесса, нежели DualShock 4.

Сравнение

Портативные системы

PocketStation 

PocketStation является миниатюрной игровой консолью, созданной Sony Computer Entertaiment в качестве периферийного устройства для оригинальной PlayStation. Устройство предназначалось только для японского рынка. PocketStation имеет ЖК-дисплей, часы реального времени, может воспроизводить звук, обмениваться информацией через инфракрасный порт, а также присоединяться к PlayStation как стандартная карта памяти. Sony планировала выпустить данный продукт в США, однако в конечном итоге это не было реализовано.

PlayStation Portable 

PlayStation Portable стал первой портативной игровой консолью от Sony Computer Entertainment. Анонс PSP состоялся на выставке E3 2003. Первые продажи консоли были начаты в Японии в декабре 2004 года, в Северной Америке — в марте 2005 года, в PAL-регионах продажи стартовали в сентябре 2005 года. Данная консоль впервые использовала новый запатентованный оптический носитель данных, известный как Universal Media Disc. Имеет возможность расширения встроенной флеш-памяти с помощью карт Memory Stick. Кнопки управления PSP аналогичны стационарным консолям PlayStation.

В сентябре 2007 года вышла первая версия обновлённой портативной консоли под названием PSP-2000, также известной как PSP Slim & Lite. Новая консоль была на 33 % легче и на 19 % тоньше оригинальной модели PlayStation Portable. В 2008 году Sony выпустила вторую обновлённую версию под названием PSP-3000.

В октябре 2009 года Sony выпустила модель PlayStation Portable Go. В отличие от предыдущих моделей, PSP Go не имеет возможности использовать накопители Universal Media Disc, вместо него в консоли было встроено 16 гигабайт флеш-памяти, которые можно увеличить до 32 гигабайт с помощью карты памяти Memory Stick Micro (M2). Также, в отличие от предыдущих моделей PSP, аккумуляторная батарея PSP Go не снимается. Устройство стало на 43 % легче самой первой портативной консоли PSP-1000, и на 16 % легче последней PSP-3000. Одним из отличий от предыдущих консолей стал и экран, который стал сдвижным. PSP Go не заменил предыдущую модель PSP-3000, обе модели производились и продавались одновременно. Из-за отсутствия возможности проигрывания дисков, все игры на PSP Go покупались и загружались из PlayStation Store. Благодаря встроенной технологии Bluetooth к PSP Go возможно подключить игровые контроллеры от PlayStation 3.

Последней моделью на основе Playstation Portable стала PSP-E1000 — бюджетная версия PSP-3000, которая, в отличие от предыдущих моделей PSP, не оснащена Wi-Fi и стереодинамиками, они были заменены на один монодинамик. E1000 был анонсирован на Gamescom 2011.

PlayStation Vita 

PlayStation Vita стала портативной консолью нового поколения от Sony. Данная консоль была официально представлена компанией 27 января 2011 года на конференции PlayStation Meeting 2011. 17 декабря 2011 года произошёл её выход в Японии, 22 февраля 2012 года — в Европе, а также в Северной и Южной Америке. PS Vita оснащена 5-дюймовым сенсорным OLED экраном, двумя аналоговыми стиками, сенсорной панелью на задней части устройства и 4-ядерным процессором ARM Cortex A9.

Осенью 2013 года в Японии была выпущена новая модель PlayStation Vita — PCH-2000. Был обновлён дизайн устройства, консоль стала на 20 % тоньше и на 15 % легче по сравнению с оригинальной моделью, был заменён экран, а также время работы данной консоли увеличилось на час.

Поддержка PS Vita была прекращена в марте 2019 года. Джим Райан, один из руководителей Sony Interactive Entertainment, впоследствии заявил, что Sony не намерена продолжать заниматься рынком портативных игровых консолей.

Сравнение

Прочее оборудование

PSX 

PSX представляет собой полнофункциональный цифровой видеопроигрыватель с RF, S-video и композитными выходами. Он способен воспроизводить аналоговые УКВ и CATV, поставляется с пультом дистанционного управления. Прошивка консоли имеет встроенное программное обеспечение для редактирования видео, фото и аудио. Устройство поступило в продажу в Японии 13 декабря 2003 года. Из первоначального дизайна было убрано несколько важных функций, в результате чего объёмы продаж оказались очень небольшими, несмотря на значительное снижение цены.

PlayStation TV  
PlayStation TV — микроконсоль, выпущенная Sony в 2013 году в Японии и в 2014 в Северной Америке и Европе. В Японии и в других странах Азии она выпускалась под названием PlayStation Vita TV. PlayStation TV была построена на той же аппаратной платформе, что и PlayStation Vita, но не имела собственного экрана и органов управления; вместо этого она подключалась к телевизору через порт HDMI. Для управления PlayStation TV использовался контроллер DualShock, не входящий в комплект поставки. Она могла запускать игры для PlayStation Vita — хотя управление в этих играх и было ограничено из-за отсутствия сенсорных панелей, их функции брали на себя джойстики на контроллере — а также игры для более старых консолей PlayStation и PlayStation Portable. Другой возможностью PlayStation TV была трансляция на другой телевизор видео с консоли PlayStation 3 или PlayStation 4; для передачи сигнала микроконсоль могла использовать Wi-Fi или проводную домашнюю сеть.

PlayStation VR 

PlayStation VR представляет собой шлем виртуальной реальности, который был выпущен компанией Sony в октябре 2016 года. Он оснащён OLED дисплеем и работает на частоте 120 кадров в секунду. Управление в играх и приложениях виртуальной реальности осуществляется с помощью контроллера DualShock 4 или PlayStation Move. Движение головы в шлеме отслеживается с помощью PlayStation Camera.

Онлайн-сервисы

PlayStation Network 

Сервис PlayStation Network был запущен 2006 году, он представляет собой сервис, ориентированный на организацию многопользовательской игры и покупку цифровых приложений и игр. Изначально данный сервис был запущен на консоли PlayStation 3, впоследствии он был внедрён и в консоли PlayStation Portable, PlayStation Vita и PlayStation 4. PlayStation Network по состоянию на декабрь 2019 года насчитывает 103 миллиона активных пользователей ежемесячно.

PlayStation Store 

PlayStation Store является сервисом цифровой дистрибуции, доступный пользователям игровых консолей PlayStation 3, PlayStation 4 и PlayStation Portable через сеть PlayStation Network. Магазин использует как обычную валюту, так и специальные карты PlayStation, приобретаемые отдельно. Игровой контент PlayStation Store включает в себя игры, дополнительный контент для игр, демоверсии, темы оформления и трейлеры к играм и фильмам. По состоянию на 24 сентября 2009 года из PlayStation Store по всему миру было произведено более 600 миллионов загрузок.

PlayStation Plus 

PlayStation Plus представляет собой платную услугу на основе подписки в сети PlayStation Network, предоставляющую пользователям дополнительный контент. Подписчики получают ранний или эксклюзивный доступ к некоторым демонстрационным и бета-версиям игр, эксклюзивному загружаемому контенту, скидкам и другим элементам PlayStation Store. Имеет 14-дневную бесплатную пробную версию.

PlayStation App 
11 января 2011 года в нескольких европейских странах было выпущено мобильное приложение для iOS и Android под названием PlayStation App. Данное приложение позволяет пользователям просматривать свой аккаунт PlayStation Network, видеть друзей в сети, а также получать актуальную информацию о PlayStation. Оно не имеет игровых функций. По состоянию на март 2014 года приложение было установлено более трёх миллионов раз.

PlayStation Now 

В 2014 году на выставке Consumer Electronics Show компанией Sony был анонсирован сервис облачного гейминга на основе Gaikai под названием PlayStation Now. Представляет собой платную услугу на основе ежемесячной подписки. Позволяет играть в игры всей линейки консолей PlayStation на ПК, мобильных устройствах, телевизорах, PlayStation Vita, PlayStation 3 и PlayStation 4. Был официально запущен на территории Северной Америки 13 января 2015 года.

Контроллеры

Ранние контроллеры PlayStation 

В 1994 году был выпущен первый игровой контроллер для оригинальной PlayStation. В нём представлен базовый дизайн , включающий в себя 4 основных кнопки выбора:  («Зелёный треугольник»),  («Красный круг / Красный O»),  («Синий крест / Синий X») и  («Розовый квадрат»), а также кнопки «Select» и «Start» на лицевой части. На передней части контроллера находятся кнопки «L1» и «L2», а также «R1» и «R2» (название определяет сторону и высоту кнопки «L» — левая, «R» — правая, 1 — вверху, 2 — внизу). В 1996 году Sony выпустила специальный контроллер для использования его в играх-симуляторах. Первоначальный контроллер был заменён контроллером Dual Analog в 1997 году, в котором появились аналоговые стики.

Серия DualShock и Sixaxis 

В 1998 году был выпущен первый контроллер DualShock. Контроллеры данной серии выпускаются для всех консолей линейки PlayStation. Схема расположения кнопок в контроллере DualShock не изменилась.

Серия DualShock состоит из четырёх контроллеров: оригинальный DualShock, DualShock 2, DualShock 3 и DualShock 4. PlayStation 3 изначально поставлялся с контроллером Sixaxis, однако впоследствии он был заменён на DualShock 3. Как и у Dual Analog, на DualShock и DualShock 2 имеется кнопка «Analog», которая включает и выключает использование стиков. Начиная с контроллера Sixaxis кнопку «Analog» заменила кнопка «PlayStation», на которой нанесён логотип данного бренда.

PlayStation Move 

В 2010 году был выпущен PlayStation Move, который стал новым игровым контроллером для консоли PlayStation 3. PlayStation Move использует камеры PlayStation Eye для отслеживания своего положения в пространстве. 20 февраля 2013 года на конференции PlayStation Meeting было объявлено, что контроллеры Move будет поддерживаться анонсированной на том же мероприятии PlayStation 4.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Медиаплееры
Портативные игровые системы
Игровые приставки
PlayStation
Зонтичные бренды
DVD
Sony
Серии игровых консолей
Появились в 1994 году в Японии